De Deense voetbalbeker 1989–90 (Deens: DBUs Landspokalturnering) was de 36ste editie van de strijd om de Beker van Denemarken. De competitie, om sponsorredenen dit seizoen Giro Cup geheten, begon in juli 1989 en eindigde op 31 mei 1990 met de finale in het Idrætsparken (2.000 toeschouwers) in Kopenhagen. Onder leiding van trainer-coach Kim Lyshøj won Lyngby BK de beker voor de derde keer in de clubgeschiedenis door Aarhus GF met 6-1 te verslaan, onder meer door twee treffers van Flemming Christensen. Het eerste duel op 24 mei was in 0-0 geëindigd.

Schema

Zie ook
1. division 1989
1. division 1990
Deens voetbalelftal in 1989
Deens voetbalelftal in 1990

Bekervoetbal 1989/90
1990